Scorza : un minéral, plus précisément, c'est une épidote pulvérulente vert pistache, trouvée près de Muska en Transylvanie

Scorza est le nom de famille de 
 Carlo Scorza (1897 - 1988), fasciste italien 
 Manuel Scorza (1928 - 1983), poète péruvien
 Sinibaldo Scorza (1589 - 1631), peintre italien

Homonymie